Västerkyrkan kan syfta på:

 Västerkyrkan, Hässleholm – en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan i form av Hässleholms församling och Evangeliska Fosterlandsstiftelsens missionsförening
 Västerkyrkan, Lund – en kyrkobyggnad i Lund tillhörande Equmeniakyrkan